Alverna (Nederland), een kerkdorp in de gemeente Wijchen, in de Nederlandse provincie Gelderland
VV Alverna, een voetbalclub uit Alverna
Klooster St. Franciscus Alverna, een klooster annex verzorgingshuis in Aerdenhout, gemeente Bloemendaal
La Verna of Alverna, een plaats in de gemeente Chiusi della Verna, in de Italiaanse provincie Arezzo